Nicolas Mahut era il due volte detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da Julien Benneteau.

Gilles Müller ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Ivo Karlović con il punteggio di 7–65, 7–64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Marin Čilić (semifinali)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Ivo Karlović (finale)
  Gilles Müller (campione)

  Steve Darcis (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)
  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Aljaž Bedene (quarti di finale)

Qualificati 

  Daniil Medvedev (quarti di finale)
  Vasek Pospisil (quarti di finale)

  Tatsuma Itō (primo turno)
  Dennis Novikov (primo turno)

Lucky loser 

  Julien Benneteau (quarti di finale)

  Jason Jung (primo turno)

Wildcard 

  Tallon Griekspoor (primo turno)
  Stefan Kozlov (secondo turno)

  Alexander Zverev (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ricoh Open 2017